Hildebrand kan som auktorsförkortning betyda:

 Samuel Frederick Hildebrand (1883–1949, amerikansk iktyolog)
 Friedrich Hermann Gustav Hildebrand (1835–1915, tysk botaniker)

Robotskapade auktorsförkortningar